Pasuruan (Pabedilan), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasuruan (Penengahan), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasuruan (stad), een stadsgemeente
 Pasuruan (regentschap), een regentschap rond de stad